

Lokalizacje

Austria 
 Polling im Innkreis − gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Polling in Tirol − gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Niemcy 
 Polling − gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Polling − gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau
 Polling − wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn

Osoby 
 Bengt Polling − szwedzki badmintonista
 Kim Polling − holenderska judoczka, mistrzyni Europy.

Inne 
 Polling − klasztor